Zăbala - gemeente in Roemenië
Zabala (Sumer) - plaats in het oude Sumer
Herminio Díaz Zabala - Spaans wielrenner
Josu Zabala - Spaans wielrenner